Old Stone House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Stone House (District of Columbia), ID-Nr. 73000219
 Old Stone House (New York) in Brooklyn, ID-Nr. 12000797
 Old Stone House (Oregon), ID-Nr. 72001085
 Old Stone House (South Carolina), ID-Nr. 84000614
 Old Stone House (Vermont), ID-Nr. 73000271
 Old Stone House (Bath County, Virginia), ID-Nr. 83003262
 Old Stone House (Richmond County, Virginia), ID-Nr. 73002222
 Old Stone House (Monongalia County, West Virginia), ID-Nr. 72001290
 Old Stone House (Ritchie County, West Virginia), ID-Nr. 78002811